Меса де Гонзалез има више значења:

 Меса де Гонзалез (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Меса де Гонзалез (Тотатиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Меса де Гонзалез (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Меса де Гонзалез (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику